Poteau puede hacer referencia a:

Política 
 Poteau, en el lunfardo político de Canadá, designa a un candidato que está correctamente inscrito en un determinado acto electoral.

Geografía 
 Poteau, ciudad de la comuna belga de Vielsalm, situada en la provincia de Luxemburgo.
 Poteau (Oklahoma), ciudad ubicada en el condado de Le Flore en el estado estadounidense de Oklahoma.
 Poteau River, río de Oklahoma y Arkansas, en Estados Unidos.